CFQ peut désigner :
 Completely Fair Queuing (en français, file d'attente complètement équitable), un ordonnanceur de tâches d'entrées-sorties pour le noyau Linux ;
 Cercles des fermières du Québec, des associations de femmes de type club service visant la transmission du patrimoine culturel et artisanal.